Die Wyschejschaja Liha 2001 war die elfte Spielzeit der höchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 11. April 2001 und endete am 7. November 2001.

Modus 
Die Liga wurde um zwei Vereine auf 14 Mannschaften reduziert. Diese spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende stiegen die beiden Tabellenletzten in die Perschaja Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich

Kreuztabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2001
Fußballsaison 2001